Нико́льская у́лица () — улица в исторической части города Николаева. Это одна из старейших улиц в городе, на которой сохранилось много дореволюционных зданий.

Местоположение 
Никольская улица — продольная улица в Городовой части старого Николаева. Проходит от Спортивной улицы на западе до 1-й Слободской улицы на востоке.

История 
В 1822 году полицмейстер Павел Фёдоров предложил название Греческая улица — по Греческой церкви Святителя Николая, расположенной на углу этой и Фалеевской улиц. Однако проект Фёдорова не был утверждён военным губернатором Николаева Алексеем Грейгом.

Полицмейстер Григорий Автономов в 1835 году предложил название Никольская улица, по имени той же церкви, сохранившейся до наших дней.

В 1891 году улица была переименована в Спасский спуск, а в 1919 году улице дали имя Розы Люксембург — деятеля международного рабочего движения. В настоящее время улице возвращено название Никольская.

Памятники и здания 

 На углу Никольской и Большой Морской улиц в 2007 году был установлен памятник Вячеславу Чорновилу. Автор — архитектор Виктор Макушин.
 В здании по адресу Никольская, 24, построенном в 1964 году, располагается Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского. Перед зданием университета установлен бюст Василия Сухомлинского. Напротив университета расположен Политехнический техникум.
 На углу Никольской и Наваринской улиц стоит дом с колоннами, в котором в 1791—1795 годах жил основатель Одессы адмирал Осип Дерибас.
 В сквере у здания Педагогического университета (ул. Никольская, 24) в июле 1968 года, был открыт памятник А. М. Гмырёву. Авторы: скульптор О. А. Здиховский, архитектор Э. П. Теляшова. Бюст поэта установлен на четырёхгранном постаменте из серого гранита. На лицевой грани памятника надпись: «Поэт-революционер Алексей Гмырёв (1887—1911 гг.)».
 В доме № 33 останавливался Василий Каразин.
 По адресу Никольская, 34 расположена Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, бывшая Николаевская первая Мариинская женская гимназия, построенная по проекту архитектора Евгения Штукенберга.
 В доме № 34 родились декабристы Иосиф и Александр Поджио. В этом же доме жил автор первого в России курса земледелия профессор Михаил Ливанов.
 На углу Никольской и Фалеевской улиц расположена греческая каменная церковь, построенная по проекту неизвестного автора в 1817 году.
 В доме № 47 во время немецкой оккупации находилась редакция газеты «Украйинська думка» ().
 В доме № 52 в 1917 году находился штаб Красной гвардии.
 В доме № 62 в 1923—1924 годах жил поэт Эдуард Багрицкий, работавший в газете «Красный Николаев». В этом же здании размещался один из первых кинотеатров города — «Северная Пальмира».
 В конце улицы, за адмиралтейским сквером, расположено здание строительного колледжа. Перед зданием в 1990-е годы был установлен памятник матросу Игнату Шевченко, отлитый ещё в 1874 году.

Примечания

Литература 
 Крючков Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с.

Ссылки 
 Никольская улица на сайте проекта «Города Украины в улицах и лицах»

Улицы Николаева
Центральный район (Николаев)
Заводский район (Николаев)